Jméno a příjmení Jan Melichar nosí více významných osobností:

 Jan Melichar (* 1934) – český architekt
 Jan Melichar (lední hokejista) (* 1978) – český hokejový obránce a trenér
 Jan Melichar (malíř) (1904–1982) – český malíř, ilustrátor a restaurátor

Související články 
 Melichar (rozcestník)